Кротошин () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Кротошинский повят, Великопольское воеводство. Население — 40 307 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Башины
 Бенице
 Бядки
 Божацин
 Бжоза
 Хвалишев
 Дужин
 Душна-Гурка
 Дзержанув
 Гожупя
 Янув
 Ясне-Поле
 Коберно
 Лютогнев
 Новы-Фольварк
 Орпишев
 Осуш
 Рациборув
 Романув
 Рошки
 Ружополе
 Смошев
 Свинкув
 Томнице
 Унислав
 Усткув
 Велёвесь
 Вронув
 Вружевы

Соседние гмины 
 Гмина Добжица
 Гмина Кобылин
 Гмина Козмин-Велькопольски
 Гмина Острув-Велькопольски
 Гмина Погожеля
 Гмина Рашкув
 Гмина Роздражев
 Сульмежице
 Гмина Здуны

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Великопольского воеводства